Seguros Bolívar Open bezeichnet eine Serie von Tennisturnieren in Kolumbien, die vor allem im Rahmen der ATP Challenger Tour ausgetragen wurden. Dazu kommen noch zwei Turniere der ITF Future Tour, ein ATP-Champions-Tour-Turnier, sowie ein Jugendturnier. Ein Turnier fand auch in Costa Rica statt. Die Turniere werden in verschiedenen kolumbianischen Städten hauptsächlich von 2009 bis 2013 ausgetragen. Ab 2013 wurde die betreffenden Turniere jeweils umbenannt. Zur Serie gehörten:

 ATP Challenger Bucaramanga (Seguros Bolívar Open Bucaramanga), ein Tennisturnier in Bucaramanga
 ATP Challenger Barranquilla (Seguros Bolívar Open Barranquilla), ein Tennisturnier in Barranquilla
 ATP Challenger Pereira (Seguros Bolívar Open Pereira), ein Tennisturnier in Pereira
 ATP Challenger Bogotá (Seguros Bolívar Open Bogotá), ein Tennisturnier in Bogotá
 ATP Challenger Cali (Seguros Bolívar Open Cali), ein Tennisturnier in Cali
 ATP Challenger Medellín (Seguros Bolívar Open Medellín), ein Tennisturnier in Medellín
 ATP Challenger San José (Seguros Bolívar Open San José), ein Tennisturnier in San José, Costa Rica
 Seguros Bolívar Champions Tour Medellín, ein Tennisturnier in Medellín
 Seguros Bolivar Futuro Villavicencio, ein Tennisturnier in Villavicencio
 Seguros Bolivar Futuro Cucuta 2012, ein Tennisturnier in Cucuta
 Seguros Bolivar Festival Infantil y Juvenil de Tenis, ein Jugendtennisturnier in Bogotá

Tennisturnierserie
!